Mahe, Mahé, Mähe eller MAHE har flere betydninger:
 Mahe (cubit) – gammel længdeenhed.
 Mähe, Estland – et underdistrikt af Tallin, Estland.
 Mahe distriktet – en af de fire distrikter af Union Territory of Pondicherry i Indien.
 Mahé, Indien – en kommune i Mahe distriktet og tidligere Fransk koloni.
 Mahe, Ladakh – en by i Ladakh, Indien.
 Mahé-floden – en flod i Indien.
 Mahé, Seychellerne – hovedøen i Seychellerne.